Del Papa è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente toscano, è presente prevalentemente nel massese, lucchese e pisano, con ceppi anche in Marche, Abruzzo, iserniese, viterbese e romano.

Potrebbe derivare dal soprannome di figli del Papa dato ai trovatelli dello Stato della Chiesa, ai quali veniva attribuito.

In Italia conta circa 294 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani